Center for Media and Democracy, een Amerikaanse organisatie
 Command (⌘), een toets op het toetsenbord van Applecomputers
 Opdrachtprompt, een command-line-interface voor Windowscomputers
 Temporomandibulaire disfunctie (TMD), ook wel craniomandibulaire disfunctie (CMD) genoemd
 Congenitale musculaire dystrofie, een vorm van musculaire dystrofie
 Communicatie & Multimedia Design